Die Segunda División 1951/52 war die 21. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 9. September 1951 und endete am 13. April 1952. Zwischen dem 27. April und 29. Juni 1952 wurden die Relegationsspiele ausgetragen. Meister wurden Real Oviedo und CD Málaga.

Vor der Saison 
Die 32 Mannschaften wurden in zwei Gruppen zu je 16 Teams eingeteilt. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die Primera División auf. Die beiden Zweit- und Drittplatzierten spielten zusammen mit dem 13. und 14. der Primera División in der Play-Off-Runde zwei weitere Teams, die in der folgenden Saison erstklassig spielten.

Mit dem Ziel die Segunda und Tercera División zu verringern, sollten am Saisonende aus beiden Gruppen die letzten sechs Mannschaften absteigen. Zusätzlich sollten die Teams auf den Plätzen Acht bis Zehn in der Relegation gegen den Abstieg spielen.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen CD Málaga, Real Murcia, CD Alcoyano und UD Lérida teil, aus der Tercera División kamen Caudal Deportivo, Deportivo Alavés, Atlético Baleares, und FC Alicante.

Gruppe Nord 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe Süd 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Play-Off-Runde 
Die beiden Zweiten und Dritten ermittelten zusammen mit Real Gijón und Real Santander aus der Primera División zwei Startplätze für die folgende Saison in der Primera División.

Alle Mannschaften blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Relegation 
Die Mannschaften auf den Plätzen Acht bis Zehn beider Gruppen ermittelten vier weitere Absteiger.

Die umstrittene Reformierung der Segunda und Tercera División wurde am Saisonende abgebrochen. Die Relegation gegen den Abstieg war damit Makulatur. Die sechs Teilnehmer spielten auch in der folgenden Saison in der Segunda División. Auch die Anzahl der Absteiger aus den Gruppen Nord und Süd wurde von sechs auf drei reduziert.

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. (Gr. Nord) – Real Oviedo
 1. (Gr. Süd)  – CD Málaga

 Absteiger in die Tercera División
 14. (Gr. Nord) – UD Orensana (Auflösung)
 15. (Gr. Nord) – FC Badalona
 16. (Gr. Nord) – SG Lucense (Auflösung)
 14. (Gr. Süd)  – UD Levante
 15. (Gr. Süd)  – FC Alicante
 16. (Gr. Süd)  – Cartagena CF (Auflösung)

 Absteiger aus der Primera División
 UD Las Palmas
 Atlético Tetuán

 Aufsteiger in die Segunda División
 Real Avilés, Burgos CF, CP Cacereño, SD España Industrial, Real Jaén, Orihuela Deportivo CF

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

1951/52
Fußballsaison 1951/52